Suske en Wiske, een Vlaamse stripreeks bedacht en getekend door Willy Vandersteen
 Suske en Wiske (tijdschrift), een Belgisch weekblad dat verscheen in de jaren 1993-2003
 Suske en Wiske Pocket, een boekuitgave van Standaard Uitgeverij
 Suske en Wiske (televisieserie), een Nederlandse poppenserie
 Junior Suske en Wiske (voordien: Klein Suske en Wiske), een Belgische stripreeks gebaseerd op bovenstaande stripreeks